Kruhöffer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Kruhöffer (1938–2015), deutscher Religionspädagoge
 Ludwig Kruhöffer (1811–1900), deutscher Förster und Politiker